Sextoy, pseudonyme de Delphine Palatsi (1968 - 2002)DJ française ;
 Sex toy, terme anglais signifiant jouet sexuel ;
 Sex Toy, cinquième album du pianiste français Édouard Bineau en formation avec le groupe Wared, enregistré et produit en 2011, il est sorti le .